

Cinema 
 10 cose che odio di te (10 Things I Hate About You) – film del 1999 diretto da Gil Junger

Televisione 
 10 cose che odio di te (10 Things I Hate About You) – serie televisiva statunitense basata sull'omonimo film